Lukavac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lukavac, une ville et une municipalité située dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lukavac, un village situé dans le district de Brčko ;
Lukavac, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Lukavac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Slatina, comitat de Virovitica-Podravina ;
en Serbie
Lukavac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Lukavac, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.